Норткот — английская фамилия

 Норткот, Джеймс (1746—1831) — английский художник, член Королевской академии художеств;
 Норткот, Стаффорд Генри (1818—1887) — английский государственный деятель, консерватор.